Riehm är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eduard Riehm (1830–1888), tysk teolog
 Karl-Hans Riehm (född 1951), tysk friidrottare
 Rolf Riehm (född 1937), tysk kompositör

Tyska efternamn